Ad Novas, Vörösmart drávaszögi település római kori neve
Ad Novas, Santa Maria a Vico olaszországi település római kori neve
Ad Novas, Fier albániai város római kori neve